«Большевик» — деревообрабатывающий завод, основанный в 1921 году. Расположен в Центральном районе Новосибирска.

История 
Завод был основан в 1921 году на базе частного лесопильного предприятия.

В 2008 году на предприятии произошёл пожар площадью 3600 м².

Покушение на генерального директора 
В ноябре 2000 года на гендиретора завода Виктора Мюльбаера было совершено покушение. В тот момент, когда руководитель отправлялся на работу, у дверей своей квартиры он увидел человека, вооружённого пистолетом с глушителем. Гендиректору удалось выбить оружие из его рук, после чего преступник начал убегать. Мюльбаер, подобрав пистолет киллера, побежал за ним и выстрелил ему вслед, но промахнулся.

Продукция 
Дверные, оконные и балконные двери, наружная обшивка, плинтусы, бани, дачные блоки и т. д.

Финансовые показатели 
В I квартале 2004 года выручка завода достигла 53,6 млн ₽, чистая прибыль — 927 тыс. ₽.

Руководители 
 Я. П. Трубо (1931—1939)
 Н. А. Шатунов (1939—1941)
 Т. Э. Перепелицын (1941—1942)
 А. А. Часницкий (1942—1951)
 В. Г. Кучерявый (1951—1968)
 Ю. Д. Аникин (1968—1973)
 Н. Ф. Колмаков (1973—1976)
 В. Н. Сотников (1976—1979)
 А. В. Шаврин (1979—1981)
 Н. П. Кулиш (1981—1986)
 Ю. И. Комков (1986—1987)
 В. И. Пастухов (1987—1990)
 В. А. Мюльбаер (1990—12 мая 2007)

Примечания

Ссылки 
 О последних годах существования завода «Большевик». Библиотека сибирского краеведения. 

Предприятия Новосибирска
Предприятия деревообрабатывающей промышленности СССР
Центральный район Новосибирска
Производители строительных материалов России